Теє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Тулузи, 19 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 271 особи у працездатному віці (15-64 років) 185 були активні, 86 — неактивні (показник активності 68,3%, у 1999 році було 65,0%). З 185 активних працювало 168 осіб (100 чоловіків та 68 жінок), безробітних було 17 (9 чоловіків та 8 жінок). Серед 86 неактивних 18 осіб було учнями чи студентами, 25 — пенсіонерами, 43 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 202 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 452,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Теє на сайті французького Національного інституту географії
 Теє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Теє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Теє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Теє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн